Казахстанско-израильские отношения — двусторонние дипломатические отношения между Государством Израиль и Республикой Казахстан. Отношения были установлены 10 апреля 1992 года. Посольство Израиля в Казахстане открылось в августе 1992 года, а казахстанское посольство в Израиле — в мае 1996 года. Посольство Израиля расположено в Астане, а посольство РК — в Тель-Авиве.

История 
В 2004 году премьер-министр Казахстана Даниал Ахметов встретился с израильским послом в Узбекистане для обсуждения социальных и экономических отношений между странами и переносе посольства Израиля в Астану.

В апреле 2009 года Комитет национальной безопасности Казахстана обвинил Министерство обороны в намеренном приобретении неисправных артиллерийских установок, произведённых на израильских заводах. В связи с этим был арестован замминистра обороны РК.

В июне 2009 года президент Израиля Шимон Перес посетил Казахстан. До того он совершил несколько поездок в эту страну, будучи главой МИД Израиля.

Некоторые израильские политологи считают, что сотрудничество Израиля со странами Центральной Азии, в том числе с Казахстаном, связано с участием страны в Новой Большой игре и желанием контролировать стратегические природные ресурсы Центральной Азии.

В 2011 году объём товарооборота между Израилем и Казахстаном составил 1,544 миллиарда долларов США.

21 октября 2018 года в израильском МИДе состоялась встреча представителей этих ведомств двух стран, касательно отмены визовых формальностей для граждан Казахстана при посещении Израиля. Была достигнута договорённость о создании рабочей группы для решения этого вопроса. Казахстан в одностороннем порядке отменил въездные визы для израильтян в начале 2017 года.

В июле 2022 года израильский министр туризма Константин Развозов посетил Казахстан. Во время встречи с премьер-министром Алиханом Смаиловым была достигнута договорённость об экспорте пшеницы из Казахстана в Израиль. Переговоры велись на фоне мирового дефицита пшеницы, который стал следствием войны в Украине. Развозов также встретился с заместителем премьер-министра и министром торговли Бахытом Султановым, министром сельского хозяйства Казахстана Ерболом Карашукеевым и бывшим министром сельского хозяйства Казахстана Сапарханом Омаровым.

Еврейская община в Казахстане 
Численность еврейского населения Казахстана значительно выросла в годы правления Иосифа Сталина. Также во время Второй мировой войны более 8,5 тысяч евреев спаслись бегством в Казахстан. С 1989 года примерно 10 тысяч евреев переселились из Казахстана в Израиль.

Сегодня в Казахстане проживают более 3,3 тысяч евреев, в стране действуют более двадцати еврейских организаций и 14 школ. Более 700 учащихся посещают еврейские школы по всей стране. Еврейское агентство спонсирует несколько молодежных центров в Казахстане. В этих центрах подростков учат еврейской культуре и ивриту. В сентябре 2004 года в Астане была открыта крупнейшая в Центральной Азии синагога «Бейт Рахель—Хабад Любавич».

Послы Казахстана в Израиле

Послы Израиля в Казахстане

См. также 
 Внешняя политика Израиля
 Внешняя политика Казахстана
 Евреи в Казахстане

Примечания

Ссылки 
  Посольство Казахстана в Тель-Авиве
  Посольство Израиля в Астане

Израиль
Казахстан